

Бурунді 
 Бубанза (провінція)
 Бубанза (комуна)
 Бубанза (місто)